Кірк Малтбі (,  22 грудня 1972, Гвелф) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року в ОХА.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 65-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1241 матч у НХЛ, включаючи 169 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 18 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998, 2002, 2008.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Уродженці Гвелфа